Алекса́ндр Васи́льевич Пашке́вич (; ) — белорусский , шеф-редактор журнала  «ARCHE Пачатак». Кандидат исторических наук (2006).

Биография 

Родился в деревне Знаменка Логойского района Минской области.

В 2000 году окончил исторический факультет БГУ по специальности «историк-архивовед», в 2002 году - магистратуру. Затем обучался в аспирантуре Института истории НАН РБ по специальности «Отечественная история». Защитил диссертацию по теме «Парламентские формы борьбы за национальные и социальные права белорусского народа в межвоенной Польше (1921-1930 гг.).».

В 2000—2001 годах работал директором архива по личному составу в Логойском райисполкоме, в 2005—2010 годах — учёным секретарём Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации. С 2010 года — шеф-редактор журнала «Arche-Пачатак».

Направления научного интереса: история белорусского национального движения первой половины XX века, история Западной Беларуси в составе Польши (1921—1939).

9 августа 2020 года во время протестных акций после президентских выборов в Белоруссии был задержан, помещён в изолятор на несколько дней.

Избранная библиография 

 Сотрудничество евреев и славянских национальных меньшинств в ходе парламентских выборов в межвоенной Польше // Берасцейскі хранограф. ― 2004. ― Вып. 4. ― С. 187―198.
 Беларуская місія габрэйскага камуніста-інтэрнацыяналіста / Падрыхтоўка да друку, прадмова, пераклад і камэнтары А.Пашкевіча // Запісы Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. ― Вып. 30. ― Нью-Ёрк―Менск, 2006. ― С. 231―245.
 Тэрытарыяльная ці нацыянальная? Дыскусія аб Грамадзе на ІІІ канферэнцыі Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі // Гістарычны альманах. 2006. ― Т. 12. ― С. 163―170. 
 Адзін "этап" Юр'я Сабалеўскага. Юры Сабалеўскі. На этапах. Падрыхтоўка да друку й камэнтары Аляксандра Пашкевіча // Запісы Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. №31, New York―Mіensk, 2008. ― 430 c.
 Справа "Беларускага нацыянальнага цэнтру" паводле сведчанняў былых актывістаў Кампартыі Заходняй Беларусі // Спадчына. ― 2006. ― №1. ― С. 102―116.
 Цаглінка ў даволі саліднай гістарыяграфіі // Arche Пачатак. ― 2006. ― №6. ― С. 42―54.
 Галасы забытых людзей // Arche Пачатак. ― 2006. ― №10. С. 28-41.
 Пратэстантызм і беларускі нацыяналізм у міжваеннай Польшчы // Arche Пачатак. ― 2007. ― № 5. ― С. 42-56.
 Планка для беларускіх гісторыкаў новага пакалення? // Arche Пачатак. ― 2008. ― №4. ― С. 78―96.

Литература 
 Пашкевич Александр Васильевич // Историки Беларуси в начале XXI столетия: биобиблиографический справочник / Г. В. Корзенко. ― Мн., 2007. — С. 290—291.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Arche-Пачатак»
 Избранная библиография

Историки Белоруссии
Кандидаты исторических наук